CSD, sigle composé des trois lettres C, S et D, peut faire référence à :

 Centrale des syndicats démocratiques, une centrale syndicale professionnelle au Québec ;
 Circuit Switched Data, l'équivalent du modem RTC en téléphone mobile ;
 , en français dépositaire central de titres ; en Europe, Clearstream et Euroclear sont des CSD ; les notaires jouent ce rôle en France ; 
 Československé státní dráhy, une compagnie de chemins de fer tchècoslovaque ;
 Centre de stockage des déchets, une installation de traitement et de stockage de déchets ;
 Corse social-démocrate, un mouvement politique créé en 1996 ;
 Club Social y Deportivo Municipal, un club de football de la ville de Guatemala ;
 Christopher Street Day, le nom donné dans plusieurs pays à la Marche des fiertés en référence aux émeutes de Stonewall dans la  à New York ;
 Carbonated Soft Drink, une boisson gazeuse non alcoolisée ;
 Constant speed drive (en français, entraînement à vitesse constante), assure la régulation de la fréquence d’un générateur alternatif.

CSD est un code qui peut signifier :
 Dinar serbo-monténégrin, la monnaie de l’ancienne Serbie-Monténégro, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Cresswell Downs, dans le Territoire du Nord en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code